Le terme KIAS peut renvoyer à :

 Korea Institute for Advanced Study, un institut de recherche coréen.
 Knots Indicated Air Speed, soit la vitesse indiquée exprimée en nœuds.